Clipper kan referere til

 Lockheed C-5 Galaxy – et firemotores jettransportfly i United States Air Force (1970)
 Boeing C-40 Clipper – det amerikanske militærs designation på det civile jetfly Boeing 737-700C
 Boeing 314 Clipper – Boeings store flyvebåd, som blev lanceret i samarbejde med PanAm. Den kunne tage op til 74 passagerer. 
 Boeing C-40 Clipper – Pan Am's globus-logo og navn på sine fly, som inkluderede ordet »Clipper«
 Clipper (programmingssprog) – programmingssprog som især var anvendt til databaseprogrammering

Se også 
 Klipper - en hurtig og flermastet sejlskibstype, anvendt som handelsskib i slutningen af 1800-tallet